Lotti es un apellido que puede corresponder a varias personas:
Margarita Lotti. Religiosa beatificada como Santa Rita de Casia (1381-1457). 
Lorenzo Lotti. Escultor y arquitecto italiano (1490-1541).
Cosme Lotti. Ingeniero y escenógrafo florentino (1571-1643).
Antonio Lotti. Compositor italiano del barroco (1667-1740).
Bernardino Lotti. Geólogo italiano (1847-1933).
Elio Lotti. Cantante italiano (1921-2003).
Helmut Lotti. Tenor belga (1969).